Avant 1915, l'Empire allemand ne possède pas d'unités dédiées d'aviation de « chasse » au sein de ce qu'on appelle alors le Fliegertruppe. Ce n'est que lorsque quelques pilotes commencent à acquérir des victoires aériennes que des normes de victoires sont mises en place.

Les Allemands n'utilisent pas le terme « as », mais désignent les pilotes allemands qui ont atteint  par le terme Kanone (« gros canon ») et publient leurs noms et leurs scores, pour le bien du moral des civils. Cependant, lorsqu'un pilote atteignait, avant cette date, un total de quatre victoires confirmées, il était plus susceptible de commencer à être cité dans les communiqués officiels de l'armée. Les méthodes de vérification de l'armée allemande pour l'obtention d'une victoire aérienne « confirmée » sont rigoureuses, et le deviennent encore plus au cours de la guerre. En 1916, alors que les escadrons de chasseurs  se forment au sein de la Luftstreitkräfte nouvellement créée en octobre de la même année, chaque victoire doit être revendiquée dans un rapport de combat adressé à son commandant. Le rapport est transmis à la chaîne de commandement pour évaluation. Les avions ennemis abattus qui atterrissent derrière les lignes de tranchées allemandes sont facilement confirmés. Ceux qui tombent derrière les lignes ennemies doivent être vérifiés par un observateur allemand. Toutes les victoires sont attribuées à un seul pilote spécifique. En cas de désaccord insoluble sur une victime donnée, la victoire est créditée à une unité, mais pas à un individu. La seule exception à cette règle est l'attribution d'une victoire au pilote et observateur d'un biplace.

Liste par nombre de victoires aériennes

50 victoires et plus

20 victoires et plus

15 victoires et plus

10 victoires et plus

5 victoires et plus

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Article connexe 
 Liste des as de la Première Guerre mondiale

As